Pasubio bezeichnet:
 das Bergmassiv Pasubio in den italienischen Alpen 
 die italienische Gemeinde Valli del Pasubio
 das Beinhaus Ossario del Pasubio am gleichnamigen Bergmassiv
 die Heuschreckenart Monte-Pasubio-Gebirgsschrecke
 die italienische 9. Infanterie-Division „Pasubio“, von 1939 bis 1943 aktiv